Holwein ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Holwein (1579–1659), deutscher Drucker, Formschneider für Holz- und Kupferstiche sowie Verleger und Herausgeber
 Johann Holwein (um 1615–1681), deutscher Buchdrucker